Wahlkreis Aue-Schwarzenberg steht für folgende Landtagswahlkreise in Sachsen:

* Wahlkreis Aue-Schwarzenberg 1
 Wahlkreis Aue-Schwarzenberg 2